Entorno natural puede referirse a:

 el espacio natural (o paisaje natural o ambiente natural), parte del territorio de la Tierra que no se encuentra modificado por la acción del ser humano;
 el medio ambiente natural, el conjunto de componentes físicos, químicos y biológicos externos con los que interactúan los seres vivos.